Der Audi R8 ist ein Sportwagen von Audi, der im September 2006 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Der Serienwagen hat außer Namen und Mittelmotor-Auslegung keine Gemeinsamkeiten mit den Rennprototypen Audi R8 Le Mans, die von bzw. für Audi von 1999 bis 2005 beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans und anderen Langstreckenrennen eingesetzt wurden.

Von Herbst 2006 bis Ende 2014 wurden von der ersten Generation insgesamt 26.037 R8 produziert, von denen nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes 5626 Stück in Deutschland neu zugelassen wurden. Die zweite R8-Generation wird seit 2015 produziert. Das Facelift wurde Anfang 2019 auf den Markt gebracht und gleichzeitig mit dem Sondermodell Audi R8 Decennium das zehnjährige Jubiläum des V10-Motors gefeiert. Das Sondermodell ist weltweit auf 222 Einheiten limitiert und kostete in Deutschland 222.000 €.

Auf der Audi-Hauptversammlung 2019 gab der Vorstandsvorsitzende Abraham Schot bekannt, dass der Audi R8 im Rahmen einer Neuausrichtung der Fahrzeugmodelle eingestellt werden soll.

Baureihen im Überblick

GT-Rennwagen

Zulassungszahlen 
Zwischen 2007 und 2022 sind in der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 10.453 Audi R8 neu zugelassen worden. Mit 1.145 Einheiten war 2008 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Zulassungszahlen in Deutschland

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Audi Sport GmbH
 Liste der Audi S- und RS-Modelle

Weblinks 

 Offizielle Website

R08
Sportwagen
Coupé
Cabriolet
Pkw-Modell